Dravidien désigne:
 Dravidien ou langues dravidiennes, une famille d'une trentaine de langues, originaires de l'Inde, essentiellement parlées dans le sud de l'Inde
 Dravidien, style d'architecture, voir architecture dravidienne
 Dravidiens, différents peuples non aryens et non himalayens en Inde